La route départementale 96, ou RD 96, ou D 96, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 96 dans les Bouches-du-Rhône, déclassée en 2006.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Bouches-du-Rhône

096